Radio Mix es una emisora de radio panameña que transmite en los 97.7 MHz del dial FM, sus estudios principales se ubican en la Avenida 12 de Octubre, Ciudad de Panamá. También se puede sintonizar su señal vía internet y aplicaciones móviles. Es parte del Grupo Mix Holding.

Historia 
Inició sus transmisiones en 1995, emitiendo a través del dial 97.9 FM en la provincia de Panamá y Panamá Oeste. Su programación se puede sintonizar las 24 horas del día e incluye géneros musicales como; Pop, Rock, Funk. Además tiene espacios enfocados en deportes, cultura, farándula, entre otros segmentos.

Desde el 2016 su señal pasa a emitirse en el dial 97.7 FM, debido a un reordenamiento de frecuencias ejecutado por el Gobierno de Panamá. Más adelante en el mismo año se presentaría un nuevo logo de la emisora.

Programas 

 Good Morning Panama
 Beautifull Day
 Backstage
 Stay Tuned Panama
 De Todo un Poco
 Ida y Vuelta
 Tiro Directo
 Throwback
 Las Más Birriadas
 Pégate a lo Bueno

Eslóganes 

 1994-2016: Irreverente.
 Desde 2016: La de todos los tiempos.

Locutores

Entretenimiento 
  Enrique Pareja
  Angelica Maria Lee
  Eivy Da Luz
  Raúl Fábrega
  Marelys Quintero
  Juan Carlos Avendaño
  Mairel Bermúdez
  Ricardo Urbano

Deportes 
  Jake Cortes
  Daniel Franco Ospina

Voz Institucional 

  Elvis Castillo

Véase también 

 Blast Panamá
 Blast Inter
 La Tipik 
 RPC Radio
 Los 40 Panamá
 Anexo: Emisoras de radio de Panamá

Referencias 

Medios de comunicación de Panamá
Emisoras de radio de Panamá
Emisoras de radio fundadas en 1995